Příjmení Jankovec nese více osobností:

 Jaroslav Jankovec (1896–1961) – český dirigent a skladatel populární hudby
 Ludmila Jankovcová (1897–1990) – česká politička ČSSD, po roce 1948 KSČ, signatářka Charty 77
 Michal Jankovec (* 1961) – český odborník v oblasti médií
 Otakar Jankovec (1923–2013) – český architekt
 Volfgang Jankovec (1896–1944) – český středoškolský pedagog a publicista